125-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 125 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Австралию, Индийский океан, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию со 55-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 125-й меридиан восточной долготы проходит через:

Факты 
Экспедиция ледокола Арктика 1977 года следовала на Северный полюс из моря Лаптевых, изначально придерживаясь 130-го меридиана. По ряду причин судно следовало по пологой дуге между 125 и 130 меридианами и прибыло к полюсу почти по 125-му меридиану.

Примечания

См. также 

Долгота